Oxyloma peoriense är en snäckart som först beskrevs av Wolf 1894.  Oxyloma peoriense ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
peoriense